Les Chroniques de San Francisco, ensemble de romans écrits sous forme d'épisodes quotidiens par Armistead Maupin.
 Les Chroniques de San Francisco, mini-séries américaines adaptées des romans d'Armistead Maupin
 Les Chroniques de San Francisco (Tales of the City), mini-série réalisé par Alastair Reid en 1993.
 Les Nouvelles Chroniques de San Francisco (More Tales of the City), mini-série en six épisodes (1998)
 Autres chroniques de San Francisco (Further Tales of the City), mini-série (2001)
 Les Chroniques de San Francisco, série télévisée américaine de dix épisodes (2019), adaptée des romans d'Armistead Maupin et reprise de la série précédente.